Наде́ждин — русская фамилия (женская форма Надеждина).

Надеждин 
 
 Надеждин, Афанасий Дмитриевич (1799—1879) — художник, преподаватель живописи, академик Императорской Академии художеств.
 
 Надеждин, Вадим Михайлович (1887—1958) — русский военный лётчик, штабс-ротмистр Российской императорской армии, участник Первой мировой и Гражданской войны.
 Надеждин, Василий Фёдорович (1895—1930) — священномученик.
 Надеждин, Владимир Максович (настоящая фамилия Бирштейн; 1941—2000) — художник.
 Надеждин, Иоанн Григорьевич (в монашестве Иоанникий; 1837—1901) — епископ Русской православной церкви, епископ Архангельский и Холмогорский.
 Надеждин, Ксенофонт Фёдорович (1840—1890) — православный писатель и преподаватель.
 Надеждин, Михаил Владимирович (род. 1935) — советский и украинский художник и политик.
 
 Наум Надеждин (настоящее имя: Леонид Калинин) — писатель, философ, публицист.
 Надеждин, Пётр Филиппович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Надеждин, Степан Николаевич (1878—1934) — актёр и режиссёр.
 
 Надеждин, Христофор Алексеевич (1869—1922) — священник Русской православной церкви, священномученик.



Топопним 
 Надеждин — хутор, Ленинский район, Волгоградская область, Россия

См. также 
 Надеждинский
 Надеждино
 Надеждинка

Примечания